FSU est un sigle qui peut signifier :
 Fédération syndicale unitaire, issue de la Fédération de l'Éducation nationale ;
 Fédération syndicale unifiée, pour le personnel de la radio-télévision française ;
 Fédération sportive universitaire ;
 Fenêtres sur l'Univers, une expression utilisée en astronomie et notamment dans le cadre d'une formation ;
 Floating Storage Unit (en français, unité de stockage flottante), un type de navire utilisé pour stocker le pétrole ou le gaz naturel extrait par une plate-forme ;
 Fairmont State University (en français, Université d'État de Fairmont) ;
 Fayetteville State University (en français, Université d'État de Fayetteville) ;
 Ferris State University (en français, Université d'État Ferris) ;
 Fitchburg State University (en français, Université d'État de Fitchburg) ;
 Florida State University (en français, Université de l'État de Floride) ;
 Framingham State University (en français, Université d'État de Framingham) ;
 Frostburg State University (en français, Université d'État de Frostburg) ;
 Friedrich-Schiller-Universität Jena (en français, Université d'Iéna), en Allemagne ;
 , un terme anglophone pour désigner l'ex-Union soviétique.

Notes et références